Of The Archaengel  foi um grupo musical do Brasil, cujo gênero  musical variava entre  doom/gothic metal, dark metal, música progressiva e uma dose de experimentalismo.

Formada em 1992 com o nome de “Lethal Curse”, a banda é considerada pioneira   na execução do gênero doom metal  no Brasil. Em 2003 eles mudarem seu nome para Of The Archaengel, e dez anos depois encerraram as atividades.

História

Fundado originalmente na cidade de São Paulo em 1992 com um line-up de power-trio, a banda idealizada por Alex Rodrigues lançou a sua única  Demo tape  intitulada Return To Obscurity em 1993. O caráter de revelação em torno da banda lhe rendeu uma de suas primeiras apresentações ao vivo juntamente com a banda  Inglesa Anathema em 1994.
 
Participam da primeira coletânea em CD lançada no pais com bandas de heavy metal intitulada The Winds Of A New Millennium I em 1995, e alcançam seu full lenght intitulado Rape The Innocence em 1998 quando a gravadora Cogumelo Records contrata a banda convencida de seu potencial.

Neste mesmo ano, uma turnê nacional juntamente com a banda de black metal Grega Rotting Christ  é realizada para a promoção deste álbum, seguida de inúmeras apresentações que se estendem até o final de 1999, ano este  onde o então Lethal Curse participa com uma faixa na coletânea Belga Sometimes Death is Better. 

No ano 2000 integram um tributo dedicado ao Sarcófago (onde participam ainda bandas como Satyricon, Angelcorpse entre outros) e a partir de 2001 inicia-se o processo de experimentação para o novo álbum onde parte das gravações de pré-produção resultam em Second Coming um registro com  fins estritamente promocionais.

Inicia-se em 2002 uma tomada de ações para numa visão expansiva eliminar as sombras das influencias diretas do grupo em prol do desejo de consolidar uma sonoridade particular e ampliada que culminam em uma significativa mudança de formação com postos ficando sem substitutos até meados do ano de 2003.

Neste período a banda investe toda a sua energia na composição e gravação de novo material que posteriormente tornou-se o promo CD The Dante´s Children Extravagance divulgada a partir de 2005, com a banda já rebatizada com o nome atual: Of The Archaengel sendo Archangel (em inglês Archangel) "uma  patente hierárquica que pode ser atribuída igualmente a entidades superiores ou inferiores." 

A formação estabiliza se com: A.Laurence Funes (Vocais)/Alex Rodrigues: Guitarras/Paulo Moura: Guitarras-Sintetizadores/ Lucas Barone: Baixo/ Pedro Alzaga: bateria.

2006 chega juntamente com uma nova e inesperada mudança de formação: a saída do vocalista A.“Laurence” Funes. 

  
Para readquirir o status de banda de estrada Alex Rodrigues assumi o posto de vocalista e para seu lugar é recrutado Kleber Fabianni 
  (ex-Harppia) para as guitarras e com está formação o Of The Archaengel realizou shows de pré-lançamento de The Extraphysicallia em sua terra natal ao lado de importantes grupos como Paradise Lost    , Opeth   e Dark Tranquillity.  
 
The Extraphysicallia é lançado em Janeiro de 2011 pelo selo grego Sleaszy Rider   contando com ampla distribuição mundial. No mês seguinte a banda realiza show de lançamento oficial para o álbum juntamente com a banda Sueca Katatonia  em São Paulo.

Em junho de 2011 a banda lança seu primeiro vídeo clipe intitulado "Black Raven"  e pouco depois uma nova mudança de formação ocorre com a saída do baixista Lucas Barone e a entrada de Daniel Rizzo para o posto.

A Musicalidade

Sua musicalidade é fruto da fusão invulgar de sonoridades pesadas, elementos góticos,  padrões de composição pouco previsíveis, grande diversidade de dinâmicas, andamentos e ambiências. Invariavelmente estas características são envoltas por um melodicismo sombrio e enigmático.
 
Freqüentemente sua musicalidade é acompanhada de citações como "difícil de catalogar"   e adjetivos como "original"   e "refinado" alem de comparada a bandas como Opeth, Paradise Lost   , Moonspell, Fields of the Nephilim e Rotting Christ.   

Em entrevista ao site Whiplash! Alex Rodrigues comentou sobre a diversidade musical e riqueza de detalhes contida na musica do Of The Archaengel .   

Os vocais variam freqüentemente entre linhas guturais guturais, semi guturais e limpas, sendo estas ultimas carregados de considerável melancolia, também incluem diferentes entonações e narrações que criam uma aura misteriosa  e introspectiva.

A Essência Temática

A essência temática do Of The Archaengel está fincada na mística do ocultismo e metafísica.

Em seu álbum "The Extraphysicallia" os temas imergem à realidade multidimensional  que o mundo  e seus habitantes estão submetidos lançando um profundo olhar sobre os mecanismos extrafisicos atuantes  sobre a vida e em especial a morte levando a mente do ouvinte à compor seus próprios cenários e concepções. 
O grupo tem em Alex Rodrigues o seu compositor lírico.

Membros

Alex Rodrigues: Vocais (1992-2013)
Paulo Moura: Guitarra/Sintetizador (1997-2013)
Kleber Fabianni: Guitarra (2008-2013)
Daniel Rizzo: Baixo (2011-2013)
Pedro Alzaga: Bateria (1998-2013)

Ex-Membros

Lucas Barone: Baixo (2005-2010)
Timo Kaarkoski: Guitarras (2007-2008)
A. Laurence Funes: Vocal (2003-2006)

Discografia 
 Rape the Innocence (1997)
 The Extraphysicallia  (2011)

Ligações Externas
 www.ofthearchaengel.com (website oficial - Portugues)
 www.myspace.com/ofthearchaengel (Inglês)
 www.facebook.com/ofthearchaengel

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas formadas em 2003
Bandas de heavy metal do Brasil
Bandas de metal gótico
Bandas de black metal melódico
Bandas de death metal do Brasil